Het provinciedistrict Dendermonde vormde tot 2017 bij de Belgische provincieraadsverkiezingen in de Belgische  provincie Oost-Vlaanderen een tussenniveau tussen het kiesarrondissement Dendermonde-Sint-Niklaas en de kieskantons Dendermonde, Hamme, Wetteren en Zele. Op dit niveau gebeurt de verdeling van de zetels in de provincieraad op basis van het totaal van de door elke partij behaalde stemmen in de onderliggende kieskantons.

Structuur 

 Het kieskanton Dendermonde omvat de gemeenten Dendermonde, Lebbeke en Buggenhout.
 Het kieskanton Hamme omvat de gemeenten Hamme en Waasmunster.
 Het kieskanton Wetteren omvat de gemeenten Wetteren, Wichelen en Laarne.
 Het kieskanton Zele omvat de gemeenten Zele en Berlare.

Geschiedenis 
Het provinciedistrict Dendermonde  werd in 2011 herzien in het kader van het lokaal en provinciaal kiesdecreet van 2011, waarbij voor sommige districten een nieuwe indeling geldt. Tot  2005 bestond dit district uit de aparte provinciedistricten Dendermonde en Zele. Vermits volgens de nieuwe regeling elk provinciedistrict met minstens 6 zetels vertegenwoordigd moet zijn in de provincieraad en ze dat aantal apart na een vermindering van het aantal provincieraadszetels van 84 naar 72 vanaf 2013 niet zouden bereiken, werden de twee districten samengevoegd. Dit district maakt deel uit van het kiesarrondissement Dendermonde-Sint-Niklaas dat ook sinds 2011 ontstond nadat de arrondissementen Dendermonde en Sint-Niklaas tot één kiesarrondissement verenigd werden.

Bij de provincieraadsverkiezingen van 2012 kreeg dit district 10 van de 72 zetels van de provincie Oost-Vlaanderen toegewezen (voorheen 7 voor Dendermonde en 4 voor Zele van de 84 voor de provincie). Het totaal aantal zetels in de provincieraad van Oost-Vlaanderen werd vanaf 2013 herleid tot 72 (voorheen 84).

Resultaten provincieraadsverkiezingen sinds 1961 
 (*)1981: PVCM, 1994: VVP, NF

Dendermonde
Politiek in Dendermonde